Dorino Gattilusio ist der Name folgender Personen:

* Dorino I. Gattilusio (um 1395–1455), Archon von Lesbos
 Dorino II. Gattilusio (nach 1400–nach 1488), Herr von Ainos